The Warrant – film del 1911 diretto da Joseph A. Golden
 Wang ming tian ya (titolo inglese: The Warrant) – film del 1974 diretto da Mei Chun Chang
 The Warrant – film indiano del 2000 diretto da Pappan Payattuvila
 The Warrant – film del 2020 diretto da Brent Christy